Bas Alentejo – en portugais :  –, peut désigner :
 le , ancienne province portugaise (1936-1976) ;
 le Bas Alentejo, sous-région statistique portugaise.